Становице могу бити:

 Становице (Карлове Вари), насељено мјесто у округу Карлове Вари, Карловарски крај, Чешка Република
 Становице (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република